Осојница може бити:

 Осојница (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Осојница (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Осој
 Осоје
 Осојник